Змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 86 кг на Олімпійських іграх 2020 року відбудуться 4 та 5 серпня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 United World Wrestling  
 Офіційна сторінка